Бе́ндиго () — город в штате Виктория, Австралия. Город является центром .

История 

На протяжении долгого времени земли, на которых ныне расположен Бендиго, населяло австралийское племя . Первые белые поселенцы появились здесь в 1836 году.

Сам город был основан в 1851 году под названием Сэндхёст (). Как говорят его жители, Бендиго был «построен на золоте»: город возник благодаря начавшейся добыче золота, обнаруженного незадолго до этого. Сразу же после открытия месторождения золота в этих местах началась «золотая лихорадка». Число старателей, или, как их называли, копателей (), достигало  На участки люди приезжали из самых разных уголков мира — англичане, шотландцы, валлийцы, ирландцы, немцы, итальянцы, французы и американцы. Также было много старателей из Китая, однако к концу XIX века их число значительно уменьшилось. В городе работает музей Золотого Дракона (), чья экспозиция повествует о жизни, истории и культуре китайской общины Бендиго.

В 1853 году в Бендиго начала выпускаться первая городская газета — Bendigo Advertiser. В 1887—1890 годах была построена Галерея искусств Бендиго ().

В 1858 году в городе была открыта фабрика по производству гончарных изделий. Через некоторое время возникло производство кожаных изделий: поясов, сёдел, ремней, обуви  Также были посажены виноградники, продукция которых была известна даже за границей. Но в 1890 г. виноградники были поражены виноградной тлёй. Позже производство было восстановлено, и сейчас производством вина занимается компания Bendigo District Winegrowers Association.

Первый отель (Shamrock Hotel) был построен в 1857 году, но затем он разрушался и восстанавливался несколько раз. В современном виде он существует с 1897 года. Собор Святейшего Сердца Иисуса в стиле неоготики является вторым по высоте храмовым зданием Австралии.

В 1891 году город был переименован в Бендиго. Своё название он получил от прозвища одного из местных фермеров, а тот, в свою очередь, за своё бойцовское мастерство от имени известного в то время британского боксёра .

Климат

Население 
По переписи 2016 года население собственно города составило 92 384 чел. Подавляющее большинство жителей — местные уроженцы, также в Бендиго проживает некоторое количество выходцев из Великобритании, Новой Зеландии, Нидерландов, Германии и Италии.

Динамика численности населения по годам:

Экономика 
Современный Бендиго является промышленно развитым городом. В нём есть трикотажная фабрика, текстильное производство, завод по изготовлению военной продукции, производство изделий из резины и др. Также, как было указано выше, в Бендиго развито виноделие.

Города-побратимы 
У Бендиго 3 города-побратима:
  Пензанс, Корнуолл, Великобритания
  Тяньшуй, Ганьсу, Китай
  Лос-Альтос, Калифорния, США

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

 
Города Виктории